Patkó, lópatkó
 Patkó, magyar családnév